David Cooper es un antropónimo compuesto por el prenombre David y el apellido Cooper, puede referirse a:

Académicos 
 David Cooper (1931–1986), psiquiatra sudafricano.
 David A. Cooper (1949–), médico australiano.
 David E. Cooper (?–?), filósofo británico.

Deportistas 
 David Cooper (1976–), baloncestista australiano.
 David Cooper (1987–), beisbolista estadounidense.
 David Cooper (1973–), jugador de hockey sobre hielo canadiense.
 Davie Cooper (1956–1995), futbolista británico.

Otros 
 Dave Cooper (1967–), historietista canadiense.